Яросла́вские:
 Ярославские князья;
   — семейство, владевшее польским городом Ярославом.

См. также 
 Ярославский (фамилия)